La nazionale di hockey su pista dell'Argentina è la selezione maschile di hockey su pista che rappresenta l'Argentina in ambito internazionale. Attiva dal 1956, opera sotto la giurisdizione della Federazione di pattinaggio dell'Argentina.

E' una delle nazionali più titolate la mondo; nel suo palmarès può vantare sei campionati mondiali, tredici campionati sudamericani, otto campionato panamericani e tre coppe delle nazioni; può vantare inoltre un oro ai giochi olimpici estivi (Barcellona 1992), unica nazionale ad aver vinto il torneo olimpico.

Storia

Cronistoria 
{| class="toccolours" style="background:white"
!colspan="2" align=center style="border:#0981E7; background:#75aadb"|Cronistoria della nazionale di hockey su pista dell'Argentina
|- style="font-size:93%"
|valign="top"|
|width="100%"|

 1956 3º posto al Campionato Sudamericano.
 1959 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (1º titolo).

 1960 3º posto al Campionato mondiale.
 19625º posto al Campionato mondiale.
 1963 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (2º titolo).
 19645º posto al Campionato mondiale.
 1966 2º posto al Campionato Sudamericano.
 1966 3º posto al Campionato mondiale 
 1967 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (3º titolo).
 1968 3º posto al Campionato mondiale.
 1969 2º posto al Campionato Sudamericano.

 19704º posto al Campionato mondiale.
 19717º posto alla Coppa delle Nazioni.
 1971 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (4º titolo).
 1972 3º posto al Campionato mondiale.
 1973 2º posto al Campionato Sudamericano.
 1974 3º posto al Campionato mondiale.
 19754º posto alla Coppa delle Nazioni.
 1975 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (5º titolo).
 1976 2º posto al Campionato mondiale.
 1977 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (6º titolo).
 1978 VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE (1º titolo).
 1979 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (1º titolo).
 1979 2º posto al Campionato Sudamericano.

 1980 2º posto alla Coppa delle Nazioni.
 1980 2º posto al Campionato mondiale.
 1981 3º posto ai Giochi Mondiali.
 1981 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (7º titolo).
 1982 2º posto alla Coppa delle Nazioni.
 1982 3º posto al Campionato mondiale.
 1983 3º posto al Campionato Panamericano.
 1984 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (8º titolo).
 1984 VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE (2º titolo).
 1985 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (9º titolo).
 19864º posto al Campionato mondiale.
 1987 2º posto alla Coppa delle Nazioni.
 1987 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (10º titolo).
 1987 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (2º titolo).
 19884º posto al Campionato mondiale.
 1989 VINCE LA COPPA DELLE NAZIONI (1º titolo).
 1989Quarti di finale al Campionato mondiale.

 1990 2º posto al Campionato Sudamericano.
 1991 3º posto al Campionato mondiale.
 1991 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (3º titolo).
 1992 VINCE I GIOCHI OLIMPICI (1º titolo).
 1993 VINCE LA COPPA DELLE NAZIONI (2º titolo).
 1993 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (4º titolo).
 1993 2º posto ai Giochi Mondiali.
 1993 3º posto al Campionato mondiale.
 1994 3º posto alla Coppa delle Nazioni.
 1995 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (5º titolo).
 1995 3º posto alla Coppa delle Nazioni.
 1995 VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE (3º titolo).
 1997 2º posto al Campionato mondiale.
 1999 VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE (4º titolo).

 20014º posto alla Coppa delle Nazioni.
 2001 2º posto al Campionato mondiale.
 20034º posto al Campionato mondiale.
 2004 VINCE IL CAMPIONATO SUDAMERICANO (11º titolo).
 2005 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (6º titolo).
 2005 2º posto al Campionato mondiale.
 2007 3º posto al Campionato mondiale.
 2007 VINCE LA COPPA AMERICA (12º titolo).
 2008 VINCE LA COPPA AMERICA (13º titolo).
 2009 3º posto alla Coppa delle Nazioni.
 2009 2º posto al Campionato mondiale.

 2010 2º posto alla Coppa America.
 2011 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (7º titolo).
 2011 3º posto alla Coppa delle Nazioni.
 2011 2º posto al Campionato mondiale.
 2013 2º posto al Campionato mondiale.
 2015 VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE (5º titolo).
 2017 VINCE LA COPPA DELLE NAZIONI (3º titolo).
 2017 3º posto al Campionato mondiale.
 2018 VINCE IL CAMPIONATO PANAMERICANO (8º titolo).
 2019 2º posto alla Coppa delle Nazioni.
 2019 2º posto al Campionato mondiale.

 2022 VINCE IL CAMPIONATO MONDIALE (6º titolo)''.

|}

 Statistiche dettagliate sui tornei internazionali 

 Campionato mondiale 

Dettagli:
 Partecipazioni al Campionato mondiale: 32  
 Non partecipante: 13
 Partite disputate: 252
 Vittorie: 184
 Pareggi: 25
 Sconfitte: 43
 Gol fatti: 1.341
 Gol subiti: 466

 Campionato Sudamericano/Copa America 

Dettagli:
 Partecipazioni al Campionato Sudamericano/Copa America: 20  
 Non partecipante: 1
 Partite disputate: 80
 Vittorie: 57
 Pareggi: 14
 Sconfitte: 9
 Gol fatti: 421
 Gol subiti: 140

 Campionato Panamericano 

Dettagli:
 Partecipazioni al Campionato Panamericano: 9  
 Non partecipante: 1
 Partite disputate: 47
 Vittorie: 40
 Pareggi: 4
 Sconfitte: 3
 Gol fatti: 425
 Gol subiti: 67

 Palmarès 
 Oviedo 1976, Novara 1984, Recife 1995, Reus 1999, La Roche-sur-Yon 2015, San Juan 2022

  (record)
Montevideo 1959, Buenos Aires 1963, Mendoza 1967, San Paolo 1971, Mar del Plata 1975, Santiago del Cile 1977, Maldonado 1981, San Juan 1984, Santiago del Cile 1985, Sertãozinho 1987, Viña del Mar 2004, Recife 2007, Buenos Aires 2008

  (record)
San Juan 1979, Indianapolis 1987, L'Avana 1991, L'Avana 1993, Mar del Plata 1995, Mar del Plata 2005, Rosario 2011, Bogotà 2018

 1989, 1993, 2017

  Torneo Olimpico: 1'''
Barcellona 1992

Riepilogo piazzamenti

Altri progetti

Collegamenti esterni